L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 7 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le quatrième Masters 1000 de l'année est l'occasion pour Andy Murray et Novak Djokovic, les deux leaders du circuit, de confirmer leur statut, leur début de saison étant marqué par des défaites prématurées à répétition. Aucun des deux joueurs n'est parvenu à se hisser en finale d'un tournoi majeur, que ce soit à l'Open d'Australie ou lors des trois premiers Masters 1000 de la saison. Les deux hommes forts de ce début d'année restent Roger Federer, vainqueur à Melbourne ainsi qu'à Indian Wells et Miami, et qui a choisi de faire l'impasse sur la saison sur terre battue, et Rafael Nadal, qui a remporté les deux principaux tournois sur terre à Monte-Carlo et Barcelone.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison, ont perdu du terrain à la suite de la perte de leurs trois titres, remportés coup sur coup la saison précédente en Californie, en Floride et à Monte-Carlo. D'ailleurs, malgré leur participation respective en simple, seul Nicolas Mahut participe à l'épreuve du double aux côtés d'Édouard Roger-Vasselin. Par conséquent, Henri Kontinen et John Peers, 1 de la discipline, Rohan Bopanna et Pablo Cuevas, vainqueurs à Monaco,  ainsi que Feliciano López et Marc López, qui jouent à domicile, apparaissent comme les favoris de l'épreuve.

Forfaits 
On note les forfaits des Américains John Isner, Steve Johnson et Sam Querrey, de l'Argentin Juan Martín del Potro, du Français Richard Gasquet, de l'Italien Paolo Lorenzi, du Serbe Viktor Troicki et du Suisse Roger Federer. Ils sont respectivement remplacés par Robin Haase, Jared Donaldson, Florian Mayer, Nicolas Mahut, Borna Ćorić, Márcos Baghdatís, Karen Khachanov et Ryan Harrison.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut renoncent à prendre part ensemble à la compétition, Pierre-Hugues Herbert souhaitant privilégier le simple. Nicolas Mahut fait donc équipe avec Édouard Roger-Vasselin.

Pendant le tournoi 
Jo-Wilfried Tsonga déclare forfait avant de disputer son  face à David Ferrer en raison d'une blessure à l'épaule.

Éliminé au dernier tour des qualifications, Borna Ćorić intègre le tableau principal en tant que lucky loser grâce au forfait de Richard Gasquet. Ce repêchage lui permet d'atteindre les 1/4 de finale, après avoir battu en huitième Andy Murray, 1 mondial.

Kei Nishikori renonce à disputer son quart de finale contre Novak Djokovic, en raison d'une blessure au poignet.

Lauréats 
Rafael Nadal s'impose pour la  à Madrid en battant en finale Dominic Thiem. Il remporte son  ATP et son  sur terre battue, améliorant son record de titres sur cette surface.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  ensemble, le  de la saison, en battant en finale la paire française Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Record 
En soulevant son , Rafael Nadal égale le record de titres dans la catégorie, jusque-là détenu seul par son rival Novak Djokovic.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2017) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Sport en Espagne en 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis en mai 2017